Fraaie iepenvouwmot
 Geelkopiepenvouwmot